El término concepción puede referirse a:

Antroponimia 

 Concepción, un nombre propio;

Biología 
 la concepción, impregnación o fecundación, la fusión de dos células sexuales o gametos en el curso de la reproducción sexual;

Medios de transporte 
 Concepción, uno de los barcos de la expedición de Magallanes y Elcano;
 Concepción, barco que actuó en las guerras civiles argentinas;

Religión 
 la Inmaculada Concepción, el dogma de fe que estipula que María, la madre de Jesús, fue concebida sin pecado original;

Geografía

Argentina 

 Concepción, localidad de la Provincia de Catamarca;
 Concepción del Bermejo, localidad de la Provincia del Chaco;
 Concepción del Bermejo, extinta localidad de la Provincia del Chaco;
 Departamento Concepción, división administrativa de la Provincia de Corrientes;
 Concepción Yaguareté-Corá, localidad de la Provincia de Corrientes;
 Concepción del Uruguay, ciudad de la Provincia de Entre Ríos;
 Departamento Concepción, división administrativa de la Provincia de Misiones;
 Concepción de la Sierra, localidad de la Provincia de Misiones;
 Barra Concepción o Puerto Concepción, localidad de la Provincia de Misiones;
Concepción, localidad de la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan;
 Concepción, ciudad de la provincia de Tucumán.

Bahamas 

 Isla Concepción.

Bolivia 

 Concepción, capital de la provincia Ñuflo de Chávez;
 Concepción, laguna en el centro del departamento de Santa Cruz y en el norte de los Llanos de Chiquitos.

Chile 

Actualidad
 Concepción, ciudad capital de la provincia homónima y comuna de esta.
 Estación Concepción, Estación Central que opera en esta ciudad.
 Gran Concepción, en la Provincia de Concepción.
 Provincia de Concepción, actual división de Chile, existente desde los años 1970.
 Concepción, institución deportiva chilena.

Histórico
 Delegación de Concepción, antigua división de Chile, desde 1823, sucesora del Partido de La Concepción; desde 1826, división de la antigua Provincia de Concepción.
 Departamento de Concepción, división de la Provincia de Concepción hasta la década de 1970.
 Estación Central de Concepción, antiguo sitio de la Estación Central de esta ciudad, hoy Centro Cívico.
 Intendencia o Provincia de Concepción, división colonial de la Capitanía General de Chile entre 1786 y 1810, y de Chile entre 1810 y 1822.
 Partido de La Concepción, división de la Intendencia de Concepción, entre 1786 y 1823.
 Provincia o Corregimiento de La Concepción, división colonial de la Capitanía General de Chile, antecesora del Partido de Concepción.
 Provincia de Concepción, antigua división de Chile, existente desde 1826 hasta los años 1970.

Colombia 

 Concepción, municipio del departamento de Antioquia;
 Concepción, municipio del departamento de Santander;
 La Concepción, localidad en Buga, departamento de Valle del Cauca;

Estados Unidos 

 Concepción, área no incorporada de California;
 Punta Concepción, cabo en California;

España 

La Línea de la Concepción, en Cádiz;
Las Navas de la Concepción, en Sevilla;
Valencina de la Concepción, en Sevilla;
Villanueva de la Concepción, en Málaga;
Barrio de la Concepción, en la ciudad de Madrid;
Barrio de la Concepción, en la ciudad de Cartagena;
 Jardín Botánico La Concepción, en Málaga;

Filipinas 

 Concepción, municipio en Bisayas occidentales;
 Concepción, en Misamis Occidental;
 Concepción, en Romblon;
 Concepción, en Tarlac;
 Concepción, barrio del municipio de Montevista en la provincia de Valle de Compostela.

Guatemala 

 Concepción Chiquirichapa;
 Concepción Huista;
 Concepción Las Minas;
 Concepción Tutuapa;
 Concepción, en Sololá.

Guinea Ecuatorial 

 Concepción, en Bioko Norte.

Honduras 

 Concepción, municipio del departamento de Copán;
 Concepción; municipio del departamento de Intibucá;
 Concepción; municipio del departamento de Ocotepeque;
 Concepción de María; municipio del departamento de Choluteca;
 Concepción del Norte; municipio del departamento de Santa Bárbara;
 Concepción del Sur; municipio del departamento de Santa Bárbara.

México 

 Río Concepción, en el estado de Sonora;
 Concepción, localidad en el estado de Campeche;
 Concepción, localidad en el estado de Tabasco;
 Concepción, localidad en el estado de Guerrero;
 La Concepción, localidad de Yécora, en el estado de Sonora
 La Concepción, localidad de Baviácora en el estado de Sonora, también nombrada El Molinote.

Nicaragua 

 La Concepción, municipio del departamento de Masaya;
 Volcán Concepción, volcán activo situado en la isla de Ometepe en el Gran Lago de Nicaragua.

Panamá 

 Concepción, efímera ciudad colonial;
 La Concepción, localidad en la provincia de Chiriquí.

Paraguay 

 Departamento de Concepción, división administrativa;
 Concepción, ciudad cabecera del departamento homónimo.

Perú 

 Provincia de Concepción, en el departamento de Junín;
 Distrito de Concepción, distrito en la provincia de Concepción;
 Concepción, ciudad capital del distrito y de la provincia homónimos;
 Distrito de Concepción, distrito de la provincia de Vilcashuamán en el departamento de Ayacucho.

República Dominicana 

 Concepción de la Vega, capital de la provincia de La Vega;
 La Concepción, fortaleza construida por Cristóbal Colón.

Seychelles 

 Isla Concepción.

Venezuela 

 Concepción, ciudad del municipio La Cañada de Urdaneta en el estado Zulia;
 La Concepción, ciudad del municipio Jesús Enrique Lossada en el estado Zulia;
 La Concepción, en el estado Trujillo.

Música

 Concepción, canción de Los Prisioneros.

Apellidos

 Richard Concepción Karwancho, abogado y magistrado peruano.